Now and Then (filme), com Demi Moore e Christina Ricci
Now & Then (álbum de Carpenters)
Now & Then (álbum de Steven Curtis Chapman) 

Desambiguação